Neuvic (Corrèze), comú al departament de Corresa (regió de Nova Aquitània, França)
 Neuvic (Dordonya), comú al departament de la Dordonya (Nova Aquitània)
 Neuvic-Entier, comú al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània)